Dușești se poate referi la:

 Dușești, Bihor
 Dușești, Neamț

A se vedea și 

 Dușăști, localitate dispărută din Județul Jaleș

Dezambiguizare
Nume proprii